John Richmond è il nome di più persone:
John Lee Richmond (1857-1929) – giocatore di baseball statunitense
 John Richmond (1943) – giocatore di football australiano
John Richmond – politico canadese
 John Richmond (1960) – stilista britannico fondatore dell'omonima marca d'abbigliamento
 John Richmond – nome anagrafico di Eli the Eliminator (1958) – wrestler statunitense